La Concordia (kanton), een kanton van Ecuador
La Concordia (Chiapas), een gemeente in de Mexicaanse staat Chiapas
La Concordia (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Jinotega

Zie ook
Concordia (doorverwijspagina)